Don Quijote je hlavní postava ze Cervantesova románu Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha. Další významy jsou uvedeny níže:

Don Quijote Airport, či Letiště Ciudad Real Central – bývalé mezinárodní letiště jižně od  Ciudad Realu,
Don Quijote (planetka), či 3552 Don Quixote – planetka Amorovy skupiny blízká Zemi,
 Don Quijote (sonda) – neuskutečněná mise ESA orbitální sondy Sancho a dopadové sondy Hidalgo s výstupy použitými v misi AIDA,
 Don Quijote (balet) – balet choreografa Mariuse Petipy na hudbu Ludwiga Minkuse z roku 1869,
 Don Quijote (opera) – opera Wilhelma Kienzla z roku 1898,
 Don Quichotte – opera Julese Masseneta z roku 1910, 
  Don Quijote (Strauss) –  symfonická báseň Richarda Straussa z roku 1898,
 Don Quijote (film, 1957) – sovětský film režírovaný Grigorijem Kozincevem z roku 1957,
 Don Quijote (film, 1987) – australský animovaný film režírovaný Warwickem Gilbertem z roku 1987,
 Don Quijote (film, 1997) – maďarský film režírovaný Szabolcsem Hajduem z roku 1997,
 Don Quijote (film, 2000) – americký film režírovaný Petrem Yatesem z roku 2000,
 Don Quijote (Picasso) – skica Pabla Picassa z roku 1955.
Don Quijote (síť obchodních domů) - síť obchodních domů v Japonsku